Cape Melville kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cape Melville, Queensland, udde,

Grönland 

 Kap Melville, udde, Qaasuitsup, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Grönlandförgreningar